Tân Thạnh (huyện in Long An)
 Tân Thạnh (thị trấn in Long An)
 Tân Thạnh (Sóc Trăng)
 Tân Thạnh (Quảng Nam)
 Tân Thạnh (Kiên Giang)
 Tân Thạnh (Cần Thơ)
 Tân Thạnh (Tiền Giang)
 Tân Thạnh (An Giang)
 Tân Thạnh (Đồng Tháp)
 Tân Thạnh (Bạc Liêu)
 Tân Thạnh (Bến Tre)